Tanagra est une ancienne cité grecque de Béotie.
 dans la mythologie grecque, Tanagra est l'héroïne éponyme de la ville.
 un tanagra est une statuette de terre cuite antique.
 Tanagra est une statue de Jean-Léon Gérôme inspirée des tanagras.
 le dème de Tanagra est une circonscription administrative moderne.
 Tanagra est un logiciel d'exploration de données.
 Tanagra est une chanson de Matthieu Chedid.
 Tanagra est une variante de tangara, nom donné à de nombreuses espèces d'oiseaux.

Voir aussi